Бартош Слюсарский (; 11 декабря 1981 года, Шамоцин) — польский футболист, нападающий.

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в клубе «Лех» из Познани. За три года провёл за клуб 82 матча в чемпионате, забив 17 мячей.

В 2004 году подписал контракт с «Дискоболией», заменив в её составе Гжегожа Расяка, не продлившего контракт и уехавшего в Англию. За клуб выступал до 2007 года, проведя сезон 2006/07 в аренде в португальской «Лейрии». В Португалии помог своему клубу пробиться в Кубок Интертото и получил приз Игроку года.

24 августа 2007 года подписал двухлетний контракт с «Вест Бромвич Альбион». 20 октября того же года дебютировал за клуб в матче против «Колчестер Юнайтед».

В ноябре 2007 года на правах аренды перешёл в «Блэкпул». Во второй игре за новую команду забил свой первый мяч на Британских островах в игре против «Норвич Сити». 28 января вернулся из аренды в «Вест Бром».

27 марта 2008 года вновь отправился в аренду в «Шеффилд Уэнсдей» до конца сезона. В ноябре 2008 года опять отправился в аренду в «Уэнсдей» с перспективой подписать постоянный контракт в январе 2009 года. Однако, 10 января 2009 года его контракт с «Вест Бромом» был расторгнут по соглашению сторон и он вернулся в Польшу, подписав соглашение с «Краковией».

С 2009 года выступает за различные польские клубы.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Лех»
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Дискоболия»
Игроки ФК «Униан Лейрия»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Краковия»
Игроки ФК «Арка»
Игроки ФК «Белхатув»
Игроки ФК «Медзь»